Drašar může označovat:
 Antonín Drašar (1880–1939) – český herec, režisér, divadelní ředitel a podnikatel
 Josef Václav Justin Michl, zvaný Drašar (1810–1861) – český národní buditel, katolický kněz a středoškolský profesor
 Drašar (román) – román Terézy Novákové
 Drašarova lípa v Pusté Rybné